Semplicemente – album postumo di Alex Baroni del 2002
 Semplicemente – singolo degli Zero Assoluto del 2005
 Semplicemente – singolo dei Bluvertigo del 2016